Le tournoi de tennis d'Anvers est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2006, classée en catégorie Tier II, se dispute du 13 au .

Amélie Mauresmo remporte le simple dames. En finale, elle bat Kim Clijsters, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Dinara Safina et Katarina Srebotnik.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Anvers
 Saison 2006 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2006
Anvers
Sport en Belgique en 2006
Tennis en février 2006